Hortichuela puede referirse a:

Lugares

En España 
 Hortichuela, localidad del municipio de Alcalá la Real, en la provincia de Jaén.
 Hortichuela, localidad del municipio de Torre-Pacheco, en la provincia de Murcia.
 La Hortichuela, localidad del municipio de Alpuente, en la provincia de Valencia.
 Las Hortichuelas, localidad del municipio de Níjar, en la provincia de Almería.
 El Parador de las Hortichuelas, localidad del municipio de Roquetas de Mar, en la provincia de Almería.